Ла Есперанза II има више значења:

 Ла Есперанза II (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Есперанза II (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Есперанза II (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику